Saint-Cirq puede referirse a: 

 Saint-Cirq, comuna francesa situada en Dordoña.
 Saint-Cirq, comuna francesa situada en Tarn y Garona.